Tüdős István (1866–1918) református püspök, egyházi író (lásd MÉL)
Tüdős István (1943–) sportpszichológus, egyetemi tanár